Plaza Belgrano, Plaza Manuel Belgrano, Plaza General Belgrano o  Plaza General Manuel Belgrano se denominan algunas vías públicas en diversas ciudades, nombradas en honor a Manuel Belgrano:

En

Plaza Belgrano
 Plaza Belgrano, ubicada en San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy;
 Plaza Belgrano, ubicada en Jardín América, Provincia de Misiones;
 Plaza Belgrano, ubicada en San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy

Plaza Manuel Belgrano
 Plaza Manuel Belgrano, conocida popularmente como Plaza Juramento se encuentra ubicada en el barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires.

Plaza General Manuel Belgrano
 Plaza General Manuel Belgrano, ubicada en la localidad bonaerense de Burzaco. 

Epónimos de Manuel Belgrano